FLX bezeichnet im Eisenbahnverkehr:
 Flensburg-Express
 Flixtrain

Abkürzung